Грулович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Грулович, Ачим (1898—1948) — югославский военный и политический деятель, полковник югославской армии, участник Народно-освободительной войны Югославии.
 Грулович, Никола (1888—1959) — югославский политический деятель, член ЦК КПЮ, председатель Республиканского вече Скупщины СР Сербии и посол СФРЮ в Финляндии.